Vǎrbița se poate referi la:

 Vǎrbița, oraș în Regiunea Șumen, Bulgaria
 Vǎrbița, sat în regiunea Veliko Târnovo, Bulgaria
 Vǎrbița, sat în regiunea Vrața, Bulgaria
 Vǎrbița, sat în regiunea Plevna, Bulgaria
 Vǎrbița, sat în regiunea Haskovo, Bulgaria
 Vǎrbița, râu în sudul Bulgariei